Мануэль Скорса (, 9 сентября 1928, Лима — 27 ноября 1983, Мадрид) — перуанский поэт и прозаик.

Биография 
Поступил в Главный национальный университет в Лиме (1945), занялся политической деятельностью. В 1948 после военного переворота был вынужден покинуть страну.

Поселился в Париже, преподавал испанский язык в Эколь Нормаль. Дебютировал книгой стихов «Проклятия» (1955). В 1958 вернулся в Перу, в 1968 снова уехал. В 1970 опубликовал роман «Траурный марш по селению Ранкас», открывший эпическую пенталогию «Баллада» (другое название — «Беззвучная война»).

Вместе с ещё несколькими латиноамериканскими писателями погиб в авиакатастрофе Boeing 747 по пути из Парижа через Мадрид на конгресс в Боготу (см. Катастрофа Boeing 747 под Мадридом (1983), 181 погибший).

Сочинения 
 Las Imprecaciones (1955)
 Los adioses (1959)
 Desengaños del mago (1961)
 Poesía amorosa (1963)
 Redoble por Rancas (1970, премия «Планета»)
 El vals de los reptiles (1970)
 Poesía incompleta (1970)
 Historia de Garabombo el Invisible (1972)
 El Jinete Insomne (1977)
 Cantar de Agapito Robles (1977)
 La Tumba del Relámpago (1979)
 La danza inmóvil (1983)

Публикации на русском языке 
 Траурный марш по селенью Ранкас. Гарабомбо-невидимка. Бессонный всадник. Сказание об Агапито Роблесе. М.: Прогресс, 1981

Литература 
 Forgues R. La estrategia mítica de Manuel Scorza. Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, 1991
 Gras Miravet D. Manuel Scorza: la construcción de un mundo posible. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida; Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, 2003

Персоналии по алфавиту
Поэты Перу
Писатели Перу
Испанские поэты
Родившиеся в 1928 году
Родившиеся в Лиме
Умершие в 1983 году
Погибшие в авиакатастрофах в Испании